Neftegorsk, ville russe du district fédéral de la Volga,
 Neftegorsk, ville russe du district fédéral d'extrême orient, sur l'île de Sakhaline.